Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1989 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 16-17 marca 1989 w ramach mistrzostw świata juniorów w Vang.

Złoty medal indywidualnie zdobył Kent Johanssen, który wyprzedził Andi Rauschmeiera i Staffana Tällberga.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Austrii, która wystąpiła w składzie: Andi Rauschmeier, Alexander Pointner, Markus Steiner, Heinz Kuttin. Srebro zdobyli reprezentanci Jugosławii, a brąz – Norwegii.

Po raz dwunasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata juniorów indywidualnie oraz po raz czwarty drużynowo.

Pierwszy raz w historii mistrzostwa świata juniorów rozegrano w Vang. Były to jednocześnie drugie mistrzostwa przeprowadzone na terenie Norwegii, po edycji z 1984 roku w Trondheim.

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (16.03.1989)

Konkurs drużynowy (17.03.1989)

Przypisy

Bibliografia 
 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1989&id=19&rodzaj=M

1989